Мокренький — название населённых пунктов в России:

 Мокренький — хутор в Пристенском районе Курской области.
 Мокренький — посёлок в Верховском районе Орловской области.